Wedl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wedl (* 1969), deutscher Eishockeyspieler
 Carl Wedl (1815–1891), österreichischer Pathologe
 Johann Wedl (1928–2009), österreichischer Politiker (SPÖ) und Justizbeamter
 Josef Wedl (1835–1901), österreichischer Politiker und Feuerwehrfunktionär
 Lukas Wedl (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Sarah Wedl-Wilson (* 1969), britische Kulturmanagerin

Siehe auch:
 Handelshaus Wedl, in Tirol beheimatete Firmengruppe
 Wedel (Begriffsklärung)